Hogwarts este castelul în care învață toți vrăjitorii din cărțile Harry Potter. Acesta are mai multe case: Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin și Gryffindor. Acesta are mai multe coridoare, unul dintre ele fiind interzis.  

Harry Potter